Алекса́ндр Гончаро́в: Гончаров, Александр Александрович (1952—2016) — советский легкоатлет, преподаватель.
 Гончаров, Александр Борисович (род. 1960) — российский и американский математик.
 Гончаров, Александр Георгиевич (1910—1952) — русский советский писатель, журналист.
 Гончаров, Александр Сергеевич (1959—1990) — советский игрок в хоккей на траве.
 Гончаров, Александр Николаевич (1909—1984) — начальник шахты в Донбассе, Герой Социалистического Труда.
 Гончаров, Александр (род. 1981) — российский фигурист, призёр Кубка России (2003).

Примечания